En imprimerie (typographie), un cliché est une plaque gravée constituant ou faisant partie d’une forme imprimante. 
 En photographie, un cliché est une image négative. Le cliché désigne aussi l'instant de la prise de vue.
En informatique, un cliché est un instantané (snapshot) de l'état d'un volume logique. 
 Au sens figuré, un cliché est une idée ou une expression banalisées.
 Cliché Skateboards est une marque de skateboard.
 Cliché (Hush Hush), un album de l'auteure-interprète roumaine Alexandra Stan (2013).
 Cliche, une chanson de musique pop de l'artiste roumaine Alexandra Stan.